Крапи́вница:

 Крапивница — кожное, преимущественно аллергическое, заболевание.
 Крапивница (бабочка) () — дневная бабочка.